Poelberg ('s-Heer Arendskerke), een vliedberg in de Nederlandse gemeente 's-Heer Arendskerke, of
Poelberg (Tielt), Een heuvel in de Belgische gemeente Tielt.